Panayiótis Mántis, un skipper grec né en 1981, médaillé olympique ;
 Panayiótis Mántis, un décathlonien grec.